Beacon (angl. ohňový signál, vatra, maják) může být:
 typ americké družice, viz Beacon (družice)
 web bug
 kultivar jablka, viz Beacon (jablko)
 značka sítě čerpacích stanic
 řídicí rámec bezdrátových wifi sítí, viz beacon frame

Lokalita
 Beacon (Devon), Británie
 Beacon (New York)
 Beacon (vrch, New York)
 Beacon (Západní Austrálie)
 Beacon Valley, Antarktida
 Beacon Hill
 Beacon Corner (Alberta)
 Beacon End, Essex
 Beacon Heights (Ontario)
 Beacon Way
 Beacon Falls, Connecticut
 Le Beacon (Quebec)

Firmy
 Beacon Communications, americký vydavatel novin
 Beacon Center, komunikační centrum v New Yorku
 BEACON Alliance (= Biomedical Engineering Alliance and Consontium)

Reference